Portelensi – abitanti di Portel (Brasile)
Portelensi – abitanti di Tenente Portela